Ueding ist der Familienname folgender Personen:

 Gert Ueding (* 1942), deutscher Germanist
 Heiko Ueding (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Ueding (* 1956), deutscher Autor und Dichter